De volgende personen:
 Bruno Bruins (1963), Nederlands VVD-politicus
 Gerard Bruins (1924-2016), Nederlands voetballer
 Gijsbert Weijer Jan Bruins (1883-1948), Nederlands econoom
 Hajo Bruins (1959), Nederlands acteur
 Luigi Bruins (1987), Nederlands voetballer
 Mechiel Bruin Bruins (1881-1953), Nederlands architect
 Regina Bruins (1986), Nederlands wielrenster
 Siert Bruins (1921-2015), Nederlands oorlogsmisdadiger
 Theo Bruins (1929-1993), Nederlands pianist en componist
 Vincent Bruins (1976), Nederlands duatleet en triatleet

En verder naar:
 Boston Bruins, een Amerikaanse ijshockeyploeg

Zie ook 
 De Bruin (doorverwijspagina)
 De Bruijn (doorverwijspagina)
 De Bruyn
 Bruins Slot (doorverwijspagina)